Kell (Andernach), een Ortsbezirk van de Duitse stad Andernach in het Landkreis Mayen-Koblenz (Rijnland-Palts)
 Kell (plaats), een dorp in de Amerikaanse staat Illinois
 Kell am See, een plaats in Duitsland
 Kell (vulkaan), een vulkaan op het Russische schiereiland Kamtsjatka
 Kell (bloedgroep), een bloedgroep waarbij kellantigenen aanwezig zijn op de buitenkant van rode bloedcellen
 Kell (havezate), voormalige havezate onder Angerlo